Warton steht für:
 Warton (Lancashire), ein britischer Ort bei Lancaster

Warton ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Warton (1722–1800), englischer Autor
 Thomas Warton (1728–1790), englischer Literaturhistoriker, Kritiker und Dichter

Siehe auch: Wharton